Тернопільська міська комунальна лікарня № 3 — лікувальний заклад у Тернополі. Лікарня обслуговує 30000 тисяч дорослого населення яке проживає на масиві Дружба, Кутківці, Пронятин та студентів Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка та Тернопільського національного економічного університету.

Історія 
Міську комунальну лікарню № 3 створено рішенням Тернопільської міської ради народних депутатів від 20 вересня 1989 року № 2 16 на базі обласної лікарні «Ліксанупра».

Структурні підрозділи 
 Поліклініка
 Діагностика
 Лабораторія
 Відділення
 Відділення відновної, реконструктивної та малоінвазивної хірургії
 Терапевтичне відділення
 Відділення реабілітації хворих неврологічного профілю
 Відділення анестезіології та інтенсивної терапії (ВАІТ)
 Приймально-діагностичне відділення
 Реабілітаційне відділення

Кафедри ТДМУ 
На базі лікарні розташовані кафедри Тернопільського державного медичного університету:
 медичної реабілітації
 первинної медико-санітарної допомоги та загальної практики-сімейної медицини .

Персонал 
 Юрій Лазарчук — головний лікар

Примітки

Посилання 
 
 Мережа медичних закладів // Управління охорони здоров'я Тернопільської обласної державної адміністрації.

Засновані в Україні 1989
1989 у медицині